Indonesië
 Wonoasih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Wonoasih (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java